Открытый чемпионат Индии 2003 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2003 является дебютным для данного соревнования. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили с 3 по 9 февраля 2003 года. Турнир входил в небольшую серию соревнований WTA в Восточной Азии в период после Australian Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Клариса Фернандес (№ 28 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфиналы
| team-width=160
| score-width=15
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= К.Фернандес
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А.Моригами
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ю.Вакуленко
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А.Ванк
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Р.Ворачова
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=LL
| RD1-team06= Т.Сунь
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= В.Пракуся
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= С.Талая
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Е.Лиховцева
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ц.Обзилер
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=6'''
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11=

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфиналы
| team-width=160
| score-width=15
| RD1-seed01=6
| RD1-team01=

Финал

Факты 
 Тамарин Танасугарн с 6й попытки побеждает в финале турнира ассоциации.
 Ирода Туляганова уступает свой 1й в году и 3й за карьеру финал на турнирах ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Елена Лиховцева выигрывает свой 2й турнир в году и 17й за карьеру на соревнованиях ассоциации.
 Ирода Туляганова выигрывает свой 1й турнир в году и 4й за карьеру на соревнованиях ассоциации.

Ссылки

См. также 
 Открытый чемпионат Бангалора по теннису
 WTA Тур 2003
 Серия турниров 4-й категории
 Портал: Теннис

Индия
Теннис
Февраль 2003 года
2003